Андре́й Васи́льевич Ниме́нко (род. 20 июня 1925 года, с.Ингуло-Каменка — 2006) — советский и украинский скульптор, искусствовед, писатель. Член Национальных союзов писателей и художников Украины, кандидат искусствоведения (1955), заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1969).

Биография 
Родился в с. Ингуло-Камененке теперь Кировоградской области. Участник Великой Отечественной войны. В 1951 году окончил Киевский художественный институт, преподаватели М. Лысенко и М. Гельман. В 1955 году окончил аспирантуру Института искусствоведения, фольклористики и этнологии НАН Украины.

Произведения

Монументальные композиции (в соавторстве) 
 «Сына Отечества» (1967)
 «Арсенальцы» на станции метро «» (1960, не сохранилась)

Скульптуры (в соавторстве) 
 Шота Руставели (1966)
 Алишер Навои (1967)

Памятники (в соавторстве) 
 Давиду Гурамишвили в Миргороде (1969)
 Лесе Украинке в Луцке (1977)
 М. Давыдову в с. Весёлых Боковеньках Кировоградской области

Памятные медали 
 Серия «Гетманы Украины» (1980—1996)

Публикации 
 «Українська скульптура другої половини ХІХ — початку ХХ ст.» (1963)
 «Памятники Тарасові Шевченку» (1964)
 «Кавалерідзе — скульптор» (1967)
Андрій Німенко. Лісові фантазії. Київ, Веселка, 1991.

Литература 

 

Художники СССР
Художники Украины
Выпускники Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры
Заслуженные деятели искусств Грузинской ССР